Kral kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Kral
 Thomas W. Kral

Robotskapade auktorsförkortningar